Stadion Mladost (serbokroatisch für „Jugend-Stadion“) ist der Name folgender Fußballstadien:

 Stadion Mladost (Kruševac) in Serbien
 Stadion Mladost (Lučani) in Serbien